Mycoporaceae är en familj av svampar. Mycoporaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycoporaceae